Аполлон Эверсманна () — дневная бабочка семейства Парусники (Papilionidae)

Видовое название дано в честь русского натуралиста, зоолога, врача и путешественника — Эдуарда Александровича Эверсмана.

Синонимы:
 septentrionalis (Вrук, 1914),
 altaica (Sheljuzhko, 1914),
 lacinia (Hemming, 1934),
 lautus (Ohya, 1988)

Описание 
Длина переднего крыла 23—32 мм. Размах крыльев до 65 мм. Крылья самцов жёлтые или желтовато-белые, выглядят пёстрыми из-за хорошо развитых поперечных серых перевязей на передних крыльях. Крылья самок — серовато-белые с жёлтым оттенком или без него, с прозрачными перевязями. На задних крыльях — крупные красные пятна в тёмных ободках — у самок они обычно гораздо крупнее.

Ареал 
Горные районы Южной и Восточной Сибири, Дальнего Востока (кроме Приморья), Шантарские острова, Монголия, Япония, Аляска.

Местообитания 
Луга в верхней части лесного пояса, в высокогорьях встречается в каменистых, луговинных, ерпиковых тундрах. На Алтае встречается локально в горных цирках, на альпийских лугах со снежниками по склонам, у водопадов, реже на высотах 2400—3000 метров над уровнем моря. Западном Саяне — дриаловых лужайки среди карликовых берёз. Наиболее обычны и многочисленны на северо-востоке Азии.

Биология вида 
Лёт бабочек со второй недели июня по сентябрь. Бабочки кормятся на цветках Claytonia joanneana, мытников, Hedysarum austrosibiricum.

Размножение 
Генерация двухлетняя. Яйца розоватые, откладываются самкой по одному на камни, почву, растительные остатки. Зимуют яйца. Гусеница первого возраста ярко чёрная. В старших возрастах становится тёмно-коричневой, с тёмными короткими полосками. Вдоль спины гусеницы проходит прерывистая полоска из пятен, ниже которой имеются желтоватые линии. Сбоку каждого сегмента находятся чёрные треугольные пятна. Активна только в солнечную погоду.
Кормовые растения гусениц — род Corydalis, Dicentra peregrina. Гусеница питается почками, цветками и листьями. Окукливание чаще под камнями. Куколка красновато-коричневая в мелких бугорках. Зимует куколка.

Изменчивость и подвиды 
Изменчивость на большей части ареала слабая. Подвид eversmanni (= septenthonalis Bryk, 1914, altaica Shcljuzhko, 1914, lacinia Hemming, 1934, lautus Ohya, 1988) занимает большую часть ареала в Сибири.
Таксон gornyiensis Watanabe, 1998 из Хабаровского края похож на него. Известный из-под Охотска подвид vosnessenskii (= magadana D. Weiss, 1971, meridionahs Eisner, 1978, Gauthier, 1984) к северу встречается до бассейна реки Колымы.

На Аляске распространён подвид thor (Edwards, 1881) очень похож на vosnessenskii.
На крайнем севера Востока Азии обитает подвид polarius, открытый в 1991 году. Особи данного подвида заметно мельче других, как и пятна другие детали рисунка на их крыльях. В Японии, в центральных регионах острова Хоккайдо обитает подвид daisetsuzana (Matsumura, 1926).

Примечания

Литература 
 Коршунов Ю. П. Булавоусые чешуекрылые Северной Азии. — М.: Товарищество науч. изд. КМК, 2002. — 430, [1] с., [4] л. ил.: ил. — (Определители по флоре и фауне России). ISBN 978-5-87317-362-4

Насекомые Азии
Насекомые Северной Америки
Аполлоны (бабочки)
Животные, описанные в 1850 году
Таксоны насекомых, названные в честь людей